Die Handball-Bayernliga 2011/12 wurde unter dem Dach des „Bayerischen Handballverbandes“ (BHV) organisiert und ist die höchste Spielklasse des Landesverbandes Bayern. Die Bayernliga ist nach der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga eine der vierthöchsten Spielklassen im deutschen Handball.

Saisonverlauf 
Die Handball-Bayernliga 2011/12 war die vierundfünfzigste Ausspielung der Handball-Bayernligasaison. Meister bei den Männern wurde der SV 08 Auerbach und bei den Frauen die HSV Bergtheim. Da Bergtheim in der Liga blieb, konnte der Vizemeister TSV Ismaning das Aufstiegsrecht wahrnehmen.

Modus 
Es wurde eine Hin- und Rückrunde gespielt. Platz eins war Bayerischer Meister und für die 3. Liga 2012/13 qualifiziert. Je nach Anzahl der Absteiger aus der 3. Liga mussten die letztplatzierten zwei bis fünf Mannschaften in die beiden Staffeln der Landesliga absteigen. Der Modus war für Männer und Frauen gleich.

Teilnehmer und Platzierungen 

Im Verlaufe der Saison traten 14 Mannschaften in der Bayernliga an.

(A) = Absteiger aus der 3. Liga (N) = neu in der Liga
Meister bzw. Aufsteiger und Absteiger fett gedruckt.
Die Plätze 2 bis 12 bei den Männern und die Plätze 1 sowie 3 bis 11 bei den Frauen waren für die Bayernliga 2012/13 qualifiziert.

Weblinks 
 Alle Ergebnisse und Tabellen der Männer Handball-Bayernliga 2011/12 bei Bundesliga Info.de Archiv Bayernliga
 Alle Ergebnisse und Tabellen der Frauen Handball-Bayernliga 2011/12 bei Bundesliga Info.de Archiv Bayernliga

Bayerische Handballmeisterschaft
2012
Bayernliga